Эквивале́нт  (от  — «равнозначный», «равноценный», «равносильный») — нечто равноценное или соответствующее в каком-либо отношении чему-либо, заменяющее его или служащее его выражением.
 Электрохимический эквивалент
 Эквивалент вещества
 Эквивалент сети
 Эквивалент антенны
 Механический эквивалент тепла
 Тротиловый эквивалент
 Эквивалент (аналог) — товар, предлагаемый к поставке в ходе проведения конкурентной закупки, который соответствует параметрам эквивалентности (параметрам, отражающим качественные, функциональные, технические и эксплуатационные характеристики) товара, являющегося предметом закупки.
 Энергетический эквивалент

Примечания

См. также 
 Эталон
 Инвариант